Вале́рий Григо́рьевич Реза́нцев () — советский борец классического стиля, двукратный олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР (1970), Заслуженный тренер России (1996).

Биография 
Родился в 1946 году на станции Узловая, по документам — в Сталиногорске (ныне Новомосковск, Тульская область). С восьмого класса занимался велоспортом, выполнил норматив мастера спорта. В 1963 году начал заниматься борьбой.

В 1965 году занял пятое месте на спартакиаде ВЦСПС, в 1967 году выиграл первенство СССР среди молодёжи, в 1968 году занял второе месте на турнире имени Поддубного, а в 1969 году — выиграл этот турнир. В 1970 году выиграл чемпионаты СССР, мира и Европы.

На Летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене боролся в весовой категории до 90 килограммов. В схватках:
 в первом круге в схватке с Николае Негутом (Румыния) была зафиксирована ничья
 во втором круге на 3-й минуте тушировал Жана-Мари Шардонне (Швейцария);
 в третьем круге не участвовал;
 в четвёртом круге на 2-й минуте тушировал Кимучи Тани (Япония);
 в пятом круге выиграл на 2-й минуте — тушировал Хокона Кверби (Норвегия);
 в первой встрече в финале по очкам победил Йосипа Чорака;
 во второй встрече в финале по очкам победил Чеслава Квециньского
и стал чемпионом Олимпийских игр

На Летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале боролся в весовой категории до 90 килограммов. В схватках:
 в первом круге выиграл на 8-й минуте у Мишеля Гранье (Франция), ввиду дисквалификации противника;
 во втором круге на 3-й минуте тушировал Петре Дику (Румыния);
 в третьем круге на 4-й минуте тушировал Садао Сато (Япония);
 в четвёртом круге по баллам со счётом 9-3 выиграл у Чеслава Квециньского (Польша);
 в пятом круге схватка со Стояном Николовым (Болгария) закончилась со счётом 6-6 (проигрывая всего за 17 секунд до конца схватки, Валерий Резанцев смог провести приём) и решением судей победа была присуждена Резанцеву, и он таким образом стал чемпионом Олимпийских игр

Валерий Резанцев 98 % своих побед добыл одним и тем же приёмом, который был изобретён Романом Руруа: переводом в партер толчком. Борцы прозвали приём «бычком», он заключался в сбиве в партер мощным ударом-толчком головой, шеей, плечом или грудью.

По словам С. Басова, проигравшего В. Резанцеву на Спартакиаде народов СССР:

«В первый раз он боднул на краю ковра — я вылетел за обкладные маты. Потом ударил на середине… Будто бревно в меня попало… Упал я…»

О манере борьбы В. Резанцева:

Необыкновенно техничен, может провести любой сверхсложный бросок… Не проводит потому, что упрям. Ему когда-то сказали: «Тебя с твоим „бычком“ раскусят на второй неделе!» И он терпеливо ждёт этого уже десятый год подряд. Пока не раскусили…
Он не просто побеждает, он полностью подавляет соперника. Словно прессом, выжимает из него все силы, а потом милостиво кладёт на лопатки. Все мы знаем, что перед нами техничный борец, а он доказывает: соперник не то что бороться — двигаться по ковру не научился.

Выступал в 1968—1970 за «Спартак», в 1971 за Вооружённые силы, с 1972 за «Динамо» (Алма-Ата). Пятикратный чемпион мира (1970, 1971, 1973, 1974, 1975), трёхкратный чемпион Европы (1970, 1973,1974), четырёхкратный чемпион СССР (1970, 1972, 1974, 1975), двукратный чемпион Спартакиады народов СССР

После окончания спортивной карьеры в 1976 году приступил к тренерской деятельности, с 1977 года — в составе тренерского штаба сборной СССР. В 1979—1981 годах был заместителем председателя ДСО «Динамо» Алма-Ата. С 1981 года судья международных соревнований, с 1982 года — судья международной категории «экстра-класса». В конце 80-х переехал в Москву, стал тренировать сборную страны. В 1992 году был тренером объединённой команды на летних Олимпийских играх в Барселоне.

В 1972 году окончил Казахский государственный институт физической культуры. Член КПСС с 1977 года.

В течение двадцати лет имя Валерия Резанцева фигурировало в Книге рекордов Гиннесса, как борца с наибольшим количеством и периодом не проигранных встреч и лишь после того, как Александр Карелин в 1995 году выиграл шестой чемпионат мира, он потеснил Валерия Резанцева.

С 2009 года в Таганроге проводится детский турнир на призы Валерия Резанцева. В Новомосковске, Тульской области, ежегодно проходит первенство по греко-римской борьбе в честь двукратного олимпийского чемпиона Резанцева В. Г. Последний турнир прошёл 28—29 октября 2011 года с участием команд из Орла, Калуги, Тулы, Михайлова, Узловой и Донского.

Живёт в Москве.

Награды и звания 
 орден Трудового Красного Знамени
 два ордена «Знак Почёта» (1972)
 Почётный гражданин города Новомосковска (2007).

Примечания

Литература 
 
 Почётные граждане Новомосковска: биобиблиогр. слов. / редкол.: А. Е. Пророков, Н. Н. Тарасова, Е. В. Богатырёв, А. В. Польшина, Н. В. Павлова, С. Г. Змеева. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Новомосковск: ООО «Реком», 2010. — 84 с.
 Большая биографическая энциклопедия. 2009.

Ссылки 
 
 

Чемпионы СССР по греко-римской борьбе
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по борьбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Борцы полутяжёлого веса
Члены Зала Славы FILA
Члены КПСС
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎